Гончар:
 Гончар — название профессии человека по производству глиняной посуды.

Фамилия 
 
 
 Гончар, Борис Михайлович (1945—2015) — советский и украинский историк-международник, американист.
 Гончар, Виктор Иосифович (1958—1999) — белорусский политик.
 Гончар, Владимир Александрович (род. 1944) — приднестровский государственный деятель.
 Гончар, Вячеслав — молдавский прыгун в длину.
 Гончар, Вячеслав Васильевич (род. 1976) — российский актёр театра и кино.
 
 Гончар, Екатерина Геннадьевна (род. 1988) — белорусская легкоатлетка.
 
 Гончар, Мария Владимировна — российская актриса.
 Гончар, Михаил Тимофеевич (род. 1922) — украинский и советский учёный-лесовод.
 Гончар, Николай Николаевич (род. 1946) — советский партийный функционер и российский политик.
 Гончар, Олесь (1918—1995) — украинский советский писатель и публицист, общественный деятель.
 Гончар, Осип Семёнович (1796—1879) — атаман казаков-некрасовцев.
 Гончар, Павел Иванович (1905—1943) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Гончаренко
 Гончаров
 Гончарук
 Ганчар

Устаревшие профессии